Der Ausflug ist der Titel der Filme
 Der Ausflug, Alternativtitel des polnischen Filmdramas Rejs – Der Ausflug
 Der Ausflug (1984), deutsches Filmdrama
 Der Ausflug (2008), serbisches Filmdrama
 Der Ausflug (2012), deutsches Filmdrama